Gosh steht für:

 Gosh (Armenien), Stadt in der Provinz Tawusch, Armenien
 Efrat Gosh (* 1983), israelische Popmusikerin und Schauspielerin
 Mkhitar Gosh (1130–1213), armenischer Gelehrter

GOSH steht als Abkürzung für:
 Great Ormond Street Hospital in London, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Ghosh
 Gosch

Abkürzung